Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 spelades under perioden 26 augusti 2019 till 13 april 2021 och resulterade i att 15 lag kvalificerade sig till Europamästerskapet i fotboll för damer 2022. Därutöver har England en friplats till turneringen i egenskap av värdnation.

Gruppspelet avslutades 24 februari 2021, vilket var ca sex månader senare än planerat, till följd av den pågående coronapandemin. Playoff var planerat till 19–27 oktober 2020 men avgjordes 5–13 april 2021 av samma skäl.

Format 
Till skillnad från tidigare år genomfördes inget förkval utan alla lagen gick in i kvalspelets huvudrunda. Lagen delades in i nio grupper där alla gruppvinnare samt de tre bästa grupptvåorna kvalificerade sig för EM. De sex återstående grupptvåorna spelade playoff, där ytterligare tre lag blev EM-klara. Om två eller flera lag i gruppspelet hade fått samma poäng, skulle inbördes möten avgjort.

Lottning 
Lottningen ägde rum den 21 februari 2019 i Nyon i Frankrike.

Grupp A:  (regerande mästare), , , ,  och .

Grupp B: , , , ,  och .

Grupp C: , , ,  och .

Grupp D: , , ,  och .

Grupp E: , , ,  och .

Grupp F: , , ,  och .

Grupp G: , , ,  och .

Grupp H: , , ,  och .

Grupp I: , , ,  och .

Gruppspel

Alla lagen i samma grupp möts två gånger, hemma och borta.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Ranking av grupptvåor

Playoff

Kvalificerade lag
Följande 16 lag är kvalificerade för Europamästerskapet i fotboll för damer 2022.

1 Fet stil anger vinnare för det aktuella året. Kursiv stil anger värdnation för det aktuella året.

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för damer 2022